Гран-при Венгрии 1993 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 15 августа 1993 года. Ален Прост взял поул, но заглох перед прогревочным кругом и стартовал последним.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:19,633
 Последний подиум в карьере Риккардо Патрезе
 Первая победа Дэймона Хилла.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии